«Содержа́нки» — российский драматический сериал, производством которого занимается студия видеосервиса START. Для театрального режиссёра Константина Богомолова первый сезон проекта стал дебютом в жанре многосерийного кино.

Премьера состоялась на видеосервисе START 7 марта 2019 года. 

16 февраля 2023 года начался показ четвёртого сезона. Новые серии размещаются еженедельно по четвергам.

История производства 
Съёмки первого сезона проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Новые серии размещались еженедельно по четвергам. Заключительная серия первого сезона вышла 18 апреля 2019 года.

25 апреля 2019 года вышел фильм о сериале.

18 апреля 2019 года сериал был официально продлён на второй сезон. Константин Богомолов выступил в нём в качестве шоураннера и соавтора сценария, а актриса Дарья Мороз, продолжая сниматься в проекте, стала его креативным продюсером.

5 июня 2019 года стало известно, что режиссёром второго сезона проекта стала Дарья Жук, известность которой принёс драматический фильм «Хрусталь». Съёмки новых серий стартовали в конце лета.

15 августа 2019 года на платформе START вышел первый выпуск ток-шоу, посвященного сериалу, под названием «Содержанки Special». В нем приняли участие режиссер нового сезона Дарья Жук, актрисы Любовь Аксенова, Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, а также продюсер сериала Ирина Сосновая. Всего вышло три выпуска ток-шоу.

6 декабря 2019 года Amazon Prime приобрёл права на показ первого сезона сериала. Помимо субтитров, сериал дублируют на французский и немецкий языки.

Премьера второго сезона состоялась на видеосервисе START 30 января 2020 года. Новые серии размещались еженедельно по четвергам. Заключительная серия второго сезона вышла 19 марта 2020 года.

В марте 2020 года бренд «Masterpeace» совместно с видеосервисом START выпустил коллекцию одежды, посвящённую сериалу.

28 августа 2020 года сериал был официально продлён на третий сезон, режиссёром которого стал Юрий Мороз. Съёмки стартовали 15 октября 2020 года. Сезон получил название «Содержанки. Развязка». Премьерный показ новых серий стартовал 10 июня 2021 года на видеосервисе START.

Заключительная серия третьего сезона вышла 29 июля 2021 года.

5 августа 2021 года в первом выпуске проекта Start Show на видеосервисе START генеральный продюсер и шоураннер сериала Ирина Сосновая официально подтвердила закрытие проекта и сообщила о готовящемся спин-оффе, который опишет события, происходящие спустя три года после окончания третьего сезона. Съёмки стартовали в июне 2022 года. Режиссёром выступила Ламара Согомонян. Сериал станет её режиссёрским дебютом.

Сюжет

Сезон 1 (2019) 

Молодая художница Даша Смирнова приезжает из Саратова в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Окунуться в мир гламура и лёгких денег ей помогает школьная подруга Марина Левкоева, единственный источник дохода которой — отношения с женатым чиновником Игорем Долгачёвым, с которым она познакомилась благодаря главной светской свахе Москвы – Алисе, жене девелопера Глеба Ольховского.

Алиса Ольховская пристроила не одну красивую девушку в надёжные руки, а сама смогла пройти путь от содержанки до супруги преуспевающего девелопера. И теперь она делит с Мариной Левкоевой не только светские рауты, но и молодого любовника Кира. О любовнике жены узнает Ольховский, который требует развода.

Когда Марину находят убитой в туалете одного из столичных ресторанов, за расследование берутся следователь Лена Широкова и ее коллега (по совместительству любовник) Максим Глушков. В рамках следственного эксперимента Широкова идет на прием, на который должна была прийти Марина, где знакомится с Ольховским. Даша на том же приеме знакомится с Долгачевым. У них начинается роман, и Даша уговаривает чиновника открыть для нее галерею. Тот селит Дашу, за которой в Москву последовал бывший муж Боря, в тайную съемную квартиру.

Елена Широкова узнает, что Левкоева была беременна. Алиса узнает, что Кир был любовником Марины. Она шантажирует Ольховского, у которого начинается роман с Широковой: если он настаивает на разводе, она расскажет полиции о коррупционной схеме, благодаря которой через ее благотворительный фонд девелопер и его партнеры отмывали деньги. Алису, которая пытается воздействовать на мужа через его юриста Никиту, находят мертвой в ее собственной квартире. Перед смертью Алисы к ней заходила невеста Никиты, Ульяна, попросив оставить их семью в покое.

Даша находит Киру новую богатую покровительницу – жену Игоря Милу. Отец Милы, тем временем, отчитывает зятя за измены и продолжительные романы на стороне.

Муж Широковой, школьный учитель Алексей становится участником громкого скандала: его ученица записала на видео, как они целуются. Лена давно приняла решение о разводе. Ольховский помогает замять скандал. По указу Бориса Марковича, начальника ОВД и приятеля Глеба, дело об убийстве Алисы закрывают. В деле Левкоевой обвиняют бывшего мужа Дарьи, который находился в момент убийства неподалеку. Показания против него дает Ольга Крутова, частный детектив, которая ведет по чьему-то заказу собственное расследование.

Максим Глушков уверен, что в убийстве Алисы замешан Ольховский. Он пытается убедить в этом Широкову, которая с сыном едет отдыхать вместе с Ольховским, но она верит, что Глеб невиновен.

Сезон 2 (2020) 

С момента событий первого сезона прошел год. Даша, как и хотела, открыла собственную галерею – при покровительстве Игоря и финансовой поддержке Глеба, чей фонд стал основателем галереи. Игорь подозревает, что Даша спит с Глебом, хотя детектив Крутова уверяет его, что это не так. Однако Глеб не намерен долго заниматься благотворительностью. Он назначает главой своего фонда певицу Карину Штерн – подругу Алисы и свою давнюю знакомую.

Лена стала богатой домохозяйкой и живет с Ольховским. Даша предлагает ей продюсировать совместную выставку – она нашла перспективную художницу. Лена ревнует Глеба к Даше, а еще ее преследует призрак прошлого – Алиса Ольховская.

Видения с Алисой терзают и Никиту Лисина. Когда по указу «сверху» дело о смерти Ольховской вновь открывают, он оказывается втянут в чью-то игру. Так как Ульяна была последней, кто видел Алису живой, на нее падает подозрение. Сведения о коррупционных схемах Ольховского могут помочь ее спасти.

Муж Лены Алексей написал книгу об их отношениях и стал успешным писателем благодаря бойкому издателю – и своей новой девушке – Наталье. Он пытается наладить отношения с сыном, а еще его снова начинает преследовать школьница Катя, чей отец уверен, что Широков сам провоцирует девушку.

Максим Глушков не оставляет попыток разобраться в делах Левкоевой и Алисы, однако сам может делать только то, что ему разрешает Борис Маркович. Лена узнает подробности о прошлом Глеба и понимает, что что-то упускает в своем расследовании, однако Ольховский требует, чтобы она оставила попытки заниматься поисками виновных. Он делает ей предложение и предлагает уехать из страны.

Сезон 3 (2021) 

Прошло полгода с того момента, как Лена сбежала от Глеба в аэропорту. Теперь Лена и Глеб живут каждый своей жизнью. Лена — куратор галереи, которую возглавляет Дарья Смирнова, получившая широкую известность после выпуска картин Асфари, благодаря финансовой поддержке Глеба Ольховского — её нового любовника. У него же, дела обстоят отнюдь не хорошо. После того, как влиятельный Павел Иванович Чистяков отобрал у Глеба компанию, а любимая женщина сбежала, он решает вернуть всё то, что ему принадлежало ещё полгода назад.

Игорь и Мила разводятся и каждый начинает жить так, как он хотел все годы в браке. Мила выгоняет Игоря из дома и готовится к свадьбе с её избранником — актёром Кириллом Сомовым. Но, таинственным образом, своего экс-любовника она находит в ванной с порезанными венами. Налицо — самоубийство. Но, следствие считает это заказными убийством, когда в Интернете «всплывает» видео, как Игорь Долгачёв жестоко угрожает актёру на съёмочной площадке. За это Игоря снимают с должности. Тогда Игорь решает вступить в компанию Чистякова по созданию кластера «Технопарк». Но и там его ждёт отказ. Чистякову он там ни к месту, ведь сам он «метит» на место Иннокентия Михайловича — начальника Игоря и крёстного Милы. Игорь понимает, что никому не нужен и начинает посещать сеансы психолога Эммы — подруги Милы.

Начинаются съёмки фильма «Первая нелюбовь» по книге Алексея Широкова. Режиссёром выступает Дарюс. Продюсер картины — Людмила Долгачёва. А в главных ролях: Карина Штерн, Екатерина Матвеева, играющая саму себя, и Кирилл Сомов, которого после смерти заменяют на нового актёра Антона.

Каждый из актёров, помимо съёмок, живёт своей жизнью. Карина — верная и покорная супруга Павла Чистякова, который спонсирует съёмки. Екатерина подрабатывает в сфере вебкам и оказывает индивидуальные эскорт-услуги для тех, кто больше платит.

Елена Широкова становится куратором кластера «Технопарк». В её обязанности входит непосредственное сотрудничество с Глебом. Бывшие возлюбленные не смогли пережить расставание и снова начинают отношения. Они живут вместе и работают на одной работе. Глеб же настоятельно просит Елену уйти с должности и заниматься только галереей, в которой она теперь за главную. Даша улетела в Нью-Йорк устраивать выставку картин Асфари. Глеб сообщает Лене, что он собирается вернуть компанию, поэтому сейчас всех сотрудников ждут не самые лучшие времена. Лена не может покинуть данную должность, ведь уже два года она работает на прокуратуру, чтобы добыть компромат по делу с наркотиками в фонде Алисы, и теперь докладывает обо всех изменениях в компании сотруднику прокуратуры Фёдору Квитко. После успешного выполнения задания Елена получит высокую должность в МВД. Но её главное условие — невиновность Глеба.

Максим Глушков работает на Чистякова и обменивается всей информацией с Ольгой Крутовой. Она устала работать на Чистякова и выполнять все поручения, только потому что тот шантажирует её записями прошлого. Она хочет стать свободной. Всё что нужно для этого — архив Филиппа Краснова, который находится в сейфе Чистякова и нужен почти всем.

Начинается война за архив Фила. Ведь в нём не только откровенные видео эротического характера, но и много компромата на очень влиятельных людей.

В конце концов Чистяков и Эрнест решают все свои дела мирно, и обмениваются. Лена отказалась от высокой должности, что в то же время повышают по должности Фёдора Квитко.
Ольга улетает в другую страну, получив свой компромат.

Сезон 4 (2023) 

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя стала женой Чистякова и пробилась во власть, став депутатом, Карина Штерн вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью в качестве владельца медицинской клиники, режиссёр Дарюс готовится к съемкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова. Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает насильственная смерть бывшего мужа Карины Штерн Павла Чистякова.

Персонажи

В главных ролях

В ролях

Саундтрек

Мнения о сериале 
Сериал получил неоднозначные оценки телекритиков и журналистов.
 Алина Бавина, «Вокруг ТВ»:

 Илья Васильев, Газета.ru:

 Ярослав Забалуев, Москвич Mag:

 Spletnik.ru:

 Денис Катаев, телеканал «Дождь»:

 Александр Горбунов, Plugged In:

 Маша Токмашева, Кино-театр.ру:

 Егор Москвитин, «Кинопоиск»:

 Максим Сухагузов, Афиша Daily:

 Анна Храмцова, «Metro»:

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на сайте видеоплатформы START

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России 2020-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2019 году
Телесериалы России‎
Драматические телесериалы России
Эротические телесериалы
Сериалы видеосервиса START